En ornithologie, l'appellation Tangara à tête rouge peut désigner trois espèces d'oiseaux. Des tangaras du genre Piranga.

Nom normalisé 
 Tangara à tête rouge, nom normalisé d'un oiseau, le Piranga ludoviciana, aussi parfois appelé Tangara joueur, possède ce nom selon la liste normalisée (Voir le n°9451 de la liste CINFO).

Nom usuel 
Sont parfois dénommé de façon impropre « Tangara à tête rouge »:
 Tangara à tête rouge, nom vernaculaire d'un oiseau, Piranga erythrocephala, dont le nom normalisé est Tangara érythrocéphale (n°9453) 
 Tangara à tête rouge, nom vernaculaire d'un oiseau, Piranga rubriceps, dont le nom normalisé est Tangara à capuchon (n°9454)

Notes et références

Voir aussi 
 Tangara

Nom d'oiseau ambigu